Pouillé (Loir-et-Cher)
 Pouillé (Vendée)
 Pouillé (Vienne)
ook:
Pouillé-les-Côteaux,  Loire-Atlantique